Ross Gunn (né le ) à High Wycombe en Angleterre est un pilote de course automobile britannique qui participe à des épreuves d'endurance aux mains de voitures de Grand tourisme dans des championnats tels que l'European Le Mans Series, l'Asian Le Mans Series, le Championnat du monde d'endurance ainsi que les 24 Heures du Mans.

Carrière

Palmarès

Résultats aux 24 Heures du Mans

Résultats aux 24 Heures de Daytona

Résultats en Championnat du monde d'endurance

Résultats en European Le Mans Series

Résultats en Asian Le Mans Series

Notes et références

Liens externes 

 ;
 
 
 
  Ross Gunn sur driverdb.com
  Ross Gunn sur motorsportmagazine.com
  Ross Gunn sur racingsportscars.com

Naissance en janvier 1997
Pilote automobile britannique
Pilote des 24 Heures du Mans
Pilote des 24 Heures de Spa
Pilote du Championnat du monde d'endurance
Pilote des European Le Mans Series
Pilote des Asian Le Mans Series